Соосалу (Soosalu) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Соосалу — село у волості Ярва повіту Ярвамаа.
 Соосалу — село у волості Мяр'ямаа повіту Рапламаа.
 Соосалу — село у волості Пиг'я-Пярнумаа повіту Пярнумаа.